Den Namen Rinkaby tragen folgende Orte in Schweden:
 Rinkaby in der Gemeinde Kristianstad, siehe Rinkaby (Kristianstad)
 Rinkaby in der Gemeinde Kalmar, siehe Rinkaby (Kalmar)
 Rinkaby in der Gemeinde Örebro, siehe Rinkaby (Örebro)